Herzogtum Bayern steht für:

 das Stammesherzogtum Baiern vom 6. Jahrhundert bis zum Jahr 1180
 das Herzogtum Bayern (HRR) als Territorialherzogtum im Heiligen Römischen Reich von 1180 bis 1623
 das Kurfürstentum Bayern von 1623 bis 1806